Hodina pravdy má více významů:
 Hodina pravdy – televizní soutěž
 Hodina pravdy (film, 1977) – český film z roku 1977
 Hodina pravdy (film, 2000) – český film z roku 2000
 Hodina pravdy (film, 2002) – americký kriminální film z roku 2002
 Hodina pravdy – divadelní hra Járy Cimrmana